Унда — село в Балейском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Ундинское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, на берегу реки Унды, на расстоянии примерно 25 километров на северо-восток от города Балей. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.

 Часовой пояс

История 
Основано в первой половине XVIII в. приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу крестьянами, которые в XIX веке были переведены в казачье сословие. В 1902 население 1973 человека, в 1930 один центров крестьянских выступлений. По местным данным дата основания села 1699 год. В советское время работали колхоз им. Лазо, совхоз «Ундинский».

Население 
Постоянное население составляло 1134 человек в 2002 году (русские 99%), 959 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека, пилорама, лесничество и фермерское хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района